Benton County je název deseti okresů ve Spojených státech amerických:
 Benton County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Benton County (Indiana) – okres státu Indiana
 Benton County (Iowa) – okres státu Iowa
 Benton County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Benton County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Benton County (Missouri) – okres státu Missouri
 Benton County (Oregon) – okres státu Oregon
 Benton County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Benton County (Washington) – okres státu Washington
 Benton County – bývalý název okresu Hernando County, který byl používán v letech 1844 až 1850